Николай Антоневич:
 Антоневич, Николай Иванович (1840—1919) — галицко-русский историк, публицист, политический деятель.
 Антоневич, Николай Михайлович (род. 1944) — советский футболист.